Форест-Коув — район Агура-Гіллз, штату Каліфорнія.

Це житловий район який складається з відносно компактних окремих будинків, деякі з яких мають французький провінційний стиль архітектури, з великим парком Форест Коув в центрі громади.

На південній околиці Форест-Коув, у мікрорайоніі під назвою Строберрі-Гілл, є кілька апартаментів середньої щільності з цікавою архітектурою та пожежною станцією Агури-Гіллз. Протягом багатьох років великий прапор Гавайських островів майорів над Строберрі-Гілл, через що, дехто охрестив  район «Маленькими Гаваями».

Місцевості Агура-Гіллз